Аргудан — село в Лескенском районе Кабардино-Балкарии (Россия).
 Аргудан, Аргубли — река в Кабардино-Балкарии, приток Терека (Россия).